Cutty Sark, veleiro
 Cutty Sark (uísque)
 Cutty Sark (banda)

Desambiguação